Desa Pandak kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Pandak (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,40, long 111,00), 
 Desa Pandak (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,62, long 109,34), 
 Desa Pandak (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,38, long 109,24), 
 Desa Pandak (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,98, long 111,37), 
 Desa Pandak (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,81, long 113,94), 

Robotskapade Indonesienförgreningar